BSPP steht für:

 Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
 British Society for Plant Pathology
 Birmanische Sozialistische Programmpartei (engl. Burma Socialist Programme Party), siehe Geschichte Myanmars #Ne-Win-Regime

BSPP